Эсперанж (, ) — коммуна в Люксембурге, располагается в кантоне Люксембург, который является частью округа Люксембург. 

Центр коммуны — одноимённый населённый пункт Эсперанж. Другие населённые пункты коммуны — Альцинген, Итциг, Фентанж и Ховальд. 

Население составляет 15584 человека (на 2020 год), в коммуне располагаются 5360 домашних хозяйств. Занимает площадь 27,22 км² (по занимаемой площади 27 место из 116 коммун). Наивысшая точка коммуны над уровнем моря составляет 334 м. (102 место из 116 коммун), наименьшая 255 м. (65 место из 116 коммун).

Ссылки 
www.hesperange.lu — Официальный сайт коммуны.

Примечания 

Коммуны Люксембурга